Andreas Karlsson och liknande namn kan syfta på

 Andreas Carlsson (musiker) (född 1973) – musikproducent och låtskrivare
 Andreas Karlsson (författare) (född 1973) – författarduon Andreas och systern Anna Karlsson (född 1966)
 Andreas Karlsson (ishockeyspelare) (född 1975) – ishockeyspelare
 Andreas Karlsson (journalist) (född 1977) – svensk journalist, författare och safariguide
 Andreas Carlson (född 1987) – Sveriges infrastrukturminister 
 Andreas Carlsson (friidrottare) (född 1995) – höjdhoppare